Villar heißen die Orte in der italienischen Region Piemont:

 Villar Dora in der Provinz Turin
 Villar Focchiardo in der Provinz Turin
 Villar Pellice in der Provinz Turin
 Villar Perosa in der Provinz Turin
 Villar San Costanzo in der Provinz Cuneo

sowie
 Villar (Corvera), Dorf am  Jakobsweg in der asturischen Gemeinde Corvera
 Villar (Valdes), Dorf am Jakobsweg in der asturischen Gemeinde Valdes
 Villar (Oscos), Dorf im spanischen Asturien
 Villar (Galicien), Dorf in der galicischen Provinz A Coruña, Spanien

Villar ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Villar Rojas (* 1980), argentinischer Bildhauer, Installations- und Videokünstler
 Ángel María Villar (* 1950), spanischer Fußballspieler und -funktionär
 Domingo Villar (1971–2022), spanischer Kriminalautor
 Francisco Villar García-Moreno (1948–2011), spanischer Politiker der Partido Popular (PP)

 Gonzalo Villar (* 1998), spanischer Fußballspieler
 Hamilton Villar (* 1969), brasilianischer Kommunalpolitiker

 Juan José Villar, uruguayischer Fußballspieler
 Justo Villar (* 1977), paraguayischer Fußballtorhüter
 Leonardo Villar (1923–2020), brasilianischer Schauspieler
 Luis Villar Borda (1929–2008), kolumbianischer Diplomat
 Manuel Villar junior (* 1949), philippinischer Politiker und Senator
 Noël-Gabriel-Luce Villar (1748–1826), französischer Konstitutioneller Bischof
 Ricardo Villar (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Samanta Villar (* 1975), spanische Journalistin
 Sergio Villar (* 1944), argentinischer Fußballspieler
 Vicente Villar, Fußballspieler in Mexiko
 Wilman Villar Mendoza (1980–2012), kubanischer Dissident

Siehe auch:
 El Villar
 Vilar
 Villars